El triunfo de Galatea es el nombre de dos frescos pintados por los siguientes autores:

El triunfo de Galatea, fresco de Rafael en el Palacio de la Farnesina en Roma.
El triunfo de Galatea, fresco de Aníbal Carracci en el Palacio Farnesio en Roma.